Цагараев — фамилия. Известные носители:
 Цагараев, Казбек Асланбекович (1977) — российский дзюдоист.
 Цагараев, Магомед Магомед-Салиевич (1975—2001) — один из влиятельных и известных чеченских полевых командиров, активный участник сепаратистского джихадистского движения в Чеченской Республике.
 Цагараев, Максим Николаевич (1916—1990) — осетинский писатель, драматург, сценарист.
 Цагараев, Михаил Гацирович (род. 1926) — государственный деятель.

 Цагараева, Лариса Викторовна (1958) — советская фехтовальщица.